Szabó Elemér (1901–?) tisztviselő, társulati ügyvezető
 Szabó Elemér (1910–?) plébános
 Szabó Elemér (1937–2021) súlyemelő, edző, sportvezető
 Szabó Elemér (1957) táncos, balettművész
 Szabó Elemér (?) földrajztudós
 Szabó Elemér (?) iparművész, fafaragó
 Szabó Elemér (?) operatőr

Jegyzetek